Harcsa Béla (1882–?) nagyiparos, szabó, üzletsor tulajdonos
 Harcsa Béla (1958) rendező, forgatókönyvíró, több televízió igazgatója, szerkesztője, költő